Kinder Chocolate
Kinder Ovo

Kinder (Luisiana)

Desambiguação